Dakoro este un toponim din Africa de Vest, care se poate referi la:

 Dakoro, Burkina Faso, o comună și departament din Burkina Faso
 Dakoro, o comună urbană din Niger, capitala departamentului omonim
 Departamentul Dakoro, departament din regiunea Maradi, Niger